Die Autostrada A29dir (italienisch für ‚Autobahn A29dir‘), auch Diramazione Alcamo-Trapani genannt, ist eine italienische Autobahn auf Sizilien, die von Alcamo nach Trapani im Westen der Insel führt. Die A29dir ist ein Autobahnabzweig der A29, der westlich der Stadt Alcamo abzweigt. Die Autobahn ist im gesamten Verlauf mautfrei.

Streckenverlauf 
Obwohl die A29dir lediglich ein Autobahnabzweig ist, verzweigt sie sich dennoch nach 30 km ein zweites Mal unweit der Ortschaft Dattilo. Beide Äste sind rund 15 km lang und führen in nördlicher Richtung zur Provinzhauptstadt Trapani, in südlicher Richtung als A29dirA zum Flughafen Trapani-Birgi. Über die Staatsstraße SS 115 ist zudem die Stadt Marsala zu erreichen.

Weblinks 
 Straßen der Anas (italienisch)

Einzelnachweise

291
Straße in Sizilien
Autostrada ItalienA029dir